Puchar Europy w snowboardzie w sezonie 2020/2021 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl ten rozpoczął się 22 grudnia 2020 roku zawodami w slopestyle'u w szwajcarskim ośrodku narciarskim Corvatsch. Ostatnie zawody sezonu, będące konkursem slopestyle'u, zostały rozegrane 20 kwietnia 2021 roku w również w Corvatsch.

Konkurencje 
 slalom równoległy (PSL)
 gigant równoległy (PGS)
 snowcross
 halfpipe
 slopestyle
 big air

Kalendarz

Mężczyźni

Klasyfikacje

Kobiety

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2020 w sportach zimowych
2021 w sportach zimowych
Puchar Europy w snowboardzie
2020 w Europie
2021 w Europie